Een type megalithisch graf
 In Frankrijk: Allée couverte
 In Duitsland: Galerijgraf (Duitsland)
 In Ierland: Wedge tomb

Een moderne grafvorm
 Galerijgraf (hedendaags), een bovengronds wand- of muurgraf waarvan er meerdere in galerijen boven of naast elkaar in een muur of heuvel worden geplaatst